Ashley Williams peut désigner :
 Ashley Williams (1978-), une actrice américaine ;
 Ashley C. Williams (1984-), une actrice américaine ;
 Ashley Williams (1984-), un joueur de football gallois ;

personnages fictifs
 Ashley Williams, dit Ash Williams, un personnage de la série de films Evil Dead interprété par Bruce Campbell ;
 Ashley Williams, un personnage du jeu vidéo Mass Effect.